Иан Колин Грэм Белл (; ) — английский программист, вместе с Дэвидом Брэбеном спроектировал и разработал компьютерную игру Elite (1984), которая получила большое признание.

Образование 
Белл учился в независимой  . Высшее образование получил в Джизус-Колледже, получив 1-ю степень по математике в 1985 году и  в 1986 году.

Карьера 
Работал старшим инженером-программистом в Autodesk. Белл выступал на игровом фестивале  в 2009 году. Белл упомянул в своем выступлении о влиянии игр:Вы проникаете в сознание и воображение детей и в некоторой степени формируете их характеры и их жизненные истории. Я рад, что [Elite] не Doom, потому что я счастлив, хоть мы и не думали в этих рамках, но, полагаю, что его [Elite] влияние на игроков и на жизнь людей позитивно, как в плане создания людям хороших воспоминаний, но и попытки заставить людей думать иначе и пробудить их интерес.

Разработка игр 
Его работа над Elite (1984) включала программирование в машинном коде с использованием ассемблера . Игра была основана на открытой нелинейной игровой модели и включала революционную для того времени 3D-графику . До Elite он разработал Free Fall, игру, действие которой происходит внутри космической станции типа Кориолис, где игрок управляет инопланетянином, который дерется с астронавтом, которую Белл назвал "первой в истории Beat’em up ". Free Fall, игра для BBC Micro, была опубликована Acornsoft в 1983 . Позже Белл разместил Free Fall и Elite с открытым исходным кодом для бесплатного скачивания на своем веб-сайте.

Примечания

Ссылки 
 Статья The Guardian «Мастера своей вселенной» (2003 г.)
 Видео геймплея Free Fall (1983)

Продюсеры компьютерных игр
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)
Программисты Великобритании
Википедия:Биографии современников